Math – moduł pakietu biurowego OpenOffice.org
 <math> – znacznik języka TeΧ
 <math> – znacznik języka MathML
 Math – bóstwo celtyckie
 Math rock – rock minimalistyczny
 Mute Math – amerykański zespół rockowy
 The Fall of Math – album studyjny angielskiej grupy 65daysofstatic wydany w 2004

Zobacz też 
 Matematyka